Jacob Sickenga (1807-1885), Nederlands burgemeester
 Jacob Sickenga (1845-1911), Eerste Kamerlid